Jan Jarosz (ur. 1877, zm. 1944) - polski paleontolog
 Jan Jarosz (ur. 1939, zm. 2000) - polski entomolog